Географія та астрономія
 Олімп — найвище гірське пасмо грецьких Балкан в області Фессалія.
 Олімп (Кіпр) — гора на Кіпрі.
 Олімп (Марс) — згаслий вулкан на Марсі, найвища гора в Сонячній системі.

Культура
 Олімп (фестиваль) — щорічний фестиваль музики та театрального мистецтва в Діоні.
 Олімп (міфологія) — давньогрецький міфічний співак.

Бізнес
 Олімп (компанія) — українська горілчана компанія.

Олімпос 
 Олімпос — давньогрецьке місто в Лікії.
 Олімпос — муніципалітет на острові Карпатос, в номі Додеканес.
 Олімпос — муніципалітет на острові Карпатос, в номі Лариса.

Див. також 
 Olympus
 Olympus OM
 Olympus (значення)